Big Horn County (Montana)
Big Horn County (Wyoming)